Chris Pérez (1969-), guitariste américain,
 Chris Perez (1985-), joueur de baseball professionnel américain.

Voir aussi